Utricularia raynalii  — однолетнее плотоядное травянистое растение, вид рода  семейства . Является эндемиком тропической части Африки, где распространён в Буркина-Фасо, Камеруне, Чаде, Центральноафриканской республике, Руанде, Сенегале, Судане. Вид был описан Питером Тейлором в 1986 году.

Классификация 
Вид Utricularia raynalii входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания

Литература 
 Taylor, Peter. (1989). The genus Utricularia: A taxonomic monograph. Kew Bulletin Additional Series XIV: London. 

Пузырчатковые
Флора Африки
Эндемики Африки
Таксоны растений, названные в честь людей